Stawitz ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Stawitz (* 1980), deutsche Radiojournalistin
 Gustav Stawitz (vor 1907–nach 1921), deutscher Politiker
 Ingo Stawitz (* 1950), deutscher Politiker (DVU, DLVH, NPD)